Баласанян () — вірменське прізвище.

Відомі носії:
 Баласанян Гурген Аршакович — радянський і вірменський режисер і сценарист.
 Баласанян Самвел Місакович — мер міста Гюмрі, другого за розміром міста Вірменії.
 Баласанян Віталій Мікаелович — військовий діяч Нагірно-Карабаської Республіки.
 Баласанян Сергій Артемович — радянський і вірменський композитор, народний артист РРФСР.
 Баласанян Алік Григорович — екологічний діяч.
 Баласанян Артем Рубенович — російський учений.

Вірменські прізвища